Данный список содержит 149 игроков, принявших участие хотя бы в одном матче сборной России по мини-футболу. Также в него включены игроки, принимавшие участие в матчах сборной СССР или сборной СНГ (4 и 7 матчей соответственно). Цветом выделены игроки текущего состава (участники отборочных встреч чемпионата мира по мини-футболу 2012)

Статистика проведённых встреч и забитых мячей является ориентировочной.
Последнее обновление — после ЧМ-2012
Игроки, дебютировавшие в сборной после этого срока, в список не внесены.

См. также 
 Сборная России по мини-футболу

Мини-футбол в России
Списки спортсменов России